rue de Turin 
 Rue de Turin à Lyon dans le  arrondissement  ;
 Rue de Turin à Paris dans le  arrondissement ;
 à Bagneux, Montceaux-les-Mines, Toulouse, Perpignan, Roubaix, Villeurbanne...

Boulevard de Turin
 à Lille

Avenue de Turin
 Chambery